Виталий Бори́сов:
 Борисов, Виталий Васильевич (1925—2000) — советский и российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор, специалист по теории государства и права.
 Борисов, Виталий Юрьевич (род. 1982) — азербайджанский футболист, в основном игрок в мини-футбол.